Jméno a příjmení František Hlaváček má více nositelů:

 František Hlaváček (národní demokrat) (1878–1974) – československý meziválečný politik, účastník odboje
 
 František Hlaváček (poslanec) (1886–1945) – československý meziválečný politik, poslanec za sociální demokraty 1922–1923
 František Hlaváček (sociální demokrat) (1853–1937) – česko-americký politik, sociálně demokratický aktivista, havíř, dělnický básník, redaktor
 František Hlaváček (učitel) (1856–1913) – pražský učitel, majitel obchodní školy, trojnásobný vrah